

Фабричне — селище, Туринський міський округ, Свердловська область

Фабричне — село, Запорізька область, Токмацький район
 Фабричне — селище, Луганська область, Луганський район